Seidelmann ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Seidelmann (* 1954), österreichischer Komponist und Dirigent
 Eugen Seidelmann (1806–1864), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Jürgen Seidelmann (* 1955), deutscher Sportschütze
 Karl Seidelmann (1899–1979), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Otto Seidelmann, Generaldirektor-Stellvertreter der Österreichischen Bundesbahnen
 Paul Kenneth Seidelmann, Astronom
 Wolf-Ingo Seidelmann (* 1950), deutscher Volkswirt und Historiker 

Seidelmann steht für:
 (3217) Seidelmann, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Seydelmann